Сезон Білоруської Екстраліги 2016—2017 — 25-й розіграш чемпіонату Білоруської Екстраліги. Регулярний чемпіонат стартував 8 вересня 2016 року, фінішував 30 березня 2017. У сезоні 2016—17 брали участь дванадцять клубів. Свій шостий титул чемпіонів Білорусі здобули хокеїсти «Німан Гродно».

Регулярний сезон

Група А

Група Б

Плей-оф

Посилання 
 Екстраліга — Федерація хокею Республіки Білорусь  
 Білоруська Екстраліга на scoresway 

2016—2017
Білорусь
Білорусь